|-
| 23701 Liqibin||||3 серпня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (23702) 1997 QE1||||28 серпня 1997||Обсерваторія Клаудкрофт||Воррен Оффутт
|-
| (23703) 1997 RJ1||||3 вересня 1997||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| (23704) 1997 SD10||||23 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (23705) 1997 SQ14||||28 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23706) 1997 SY32||||29 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23707) 1997 TZ7||||4 жовтня 1997||Чинлі||Джим Брутон
|-
| (23708) 1997 TR18||||5 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (23709) 1997 TA28||||1 жовтня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Упсала-DLR трояновий огляд
|-
| (23710) 1997 UJ||1997 UJ||20 жовтня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (23711) 1997 UT2||||25 жовтня 1997||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| 23712 Вілпатрік (Willpatrick)||1998 AA||1 січня 1998||Обсерваторія Джорджа||В. Діллон,Е. Діллон
|-
| (23713) 1998 EQ2||||2 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (23714) 1998 EC3||||1 березня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (23715) 1998 FK2||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23716) 1998 FA107||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23717 Каддура (Kaddoura)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23718 Хоргош (Horgos)||||2 квітня 1998||Обсерваторія Піскештето||К. Сарнецкі,Ласло Кіш
|-
| (23719) 1998 HG23||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23720) 1998 HG26||||20 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23721) 1998 HQ27||||22 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 23722 Гулак (Gulak)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23723) 1998 HG40||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23724) 1998 HW41||||24 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23725) 1998 HH43||||23 квітня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (23726) 1998 HG48||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23727 Akihasan||||30 квітня 1998||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| 23728 Джейсонморроу (Jasonmorrow)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23729 Кемейша (Kemeisha)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23730 Санкар (Suncar)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23731) 1998 HA93||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23732 Чойсиндже (Choiseungjae)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23733 Хьоцзіюнь (Hyojiyun)||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23734 Кімґіхун (Kimgyehyun)||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23735 Коен (Cohen)||||19 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23736) 1998 HO148||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (23737) 1998 HW150||||21 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23738) 1998 JZ1||||1 травня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 23739 Kevin||||18 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (23740) 1998 KP3||||25 травня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| 23741 Takaaki||||22 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 23742 Okadatatsuaki||||22 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 23743 Toshikasuga||||22 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 23744 Ootsubo||||22 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 23745 Ліядоулі (Liadawley)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23746) 1998 KQ19||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23747 Рагаельґупта (Rahaelgupta)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23748 Кааретоде (Kaarethode)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23749 Тігесен (Thygesen)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23750 Степсічен (Stepciechan)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23751 Девідпрайс (Davidprice)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23752 Джейкобшапіро (Jacobshapiro)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23753 Бусдікер (Busdicker)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23754 Рахнаредді (Rachnareddy)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23755 Сержіолозано (Sergiolozano)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23756 Денієллозано (Daniellozano)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23757 Джонмуньос (Jonmunoz)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23758 Ґуючжоу (Guyuzhou)||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23759 Ванчжаосінь (Wangzhaoxin)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23760) 1998 KM61||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23761 Янліцін (Yangliqing)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23762) 1998 KF64||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23763) 1998 MP7||||24 червня 1998||Обсерваторія Лайм-Крік||Роберт Ліндергольм
|-
| (23764) 1998 MR15||||21 червня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23765) 1998 MN16||||27 червня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23766) 1998 MZ23||||25 червня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23767) 1998 MG31||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23768 Абу-Рмаїлех (Abu-Rmaileh)||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23769 Расселбабб (Russellbabb)||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23770) 1998 MQ35||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23771 Emaitchar||||24 червня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 23772 Masateru||||24 червня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 23773 Sarugaku||||24 червня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 23774 Хербелліот (Herbelliott)||||26 червня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| 23775 Okudaira||1998 PE||2 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 23776 Ґоссе (Gosset)||1998 QE||17 серпня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 23777 Ґурса (Goursat)||||23 серпня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (23778) 1998 QO7||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23779 Камбієр (Cambier)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23780) 1998 QT10||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23781) 1998 QT11||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23782) 1998 QE12||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23783 Аліссачан (Alyssachan)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23784) 1998 QW15||||22 серпня 1998||Бедуен||П'єр Антоніні
|-
| (23785) 1998 QJ16||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23786) 1998 QK16||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23787) 1998 QC17||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23788 Кофер (Cofer)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23789) 1998 QW18||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23790) 1998 QK19||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23791 Кейсонконлін (Kaysonconlin)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23792 Аліссакук (Alyssacook)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23793) 1998 QK26||||23 серпня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (23794) 1998 QG29||||22 серпня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (23795) 1998 QW32||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23796) 1998 QK34||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23797) 1998 QR36||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23798 Самагонсалес (Samagonzalez)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23799) 1998 QZ37||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23800) 1998 QD38||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

23700